Benjamin Wood (1787–1845) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Benjamin Wood (1820–1900) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Benjamin T. Wood amerykański architekt